Edinburgh Pentlands steht für:

 Edinburgh Pentlands (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Edinburgh Pentlands (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus